Jele ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jele (1844–1900), österreichischer Kunsthistoriker, Direktor der Tiroler Glasmalereianstalt
 Caspar Jele (1814–1893), österreichischer Maler
 Lydia Jele (* 1990), botswanische Leichtathletin

Siehe auch:

 Jehle
 Jelle
 Yele